A rádio 91 Rock (antiga 96 Rock), é uma estação de rádio brasileira com sede em Curitiba, Paraná. Operando, atualmente, via internet, desde sua extinção em FM.

História 
Foi fundada em julho de 1997, em Curitiba-PR, Brasil, inicialmente operando na frequência FM 96,3 MHz. Nessa época a emissora era referência em divulgar novos lançamentos do Rock nacional e internacional, além de lançar novas bandas de rock, especialmente da capital. Apesar de se chamar 96 Rock, a emissora também dava espaço para o jornalismo e para os esportes, especialmente nas transmissões dos jogos de futebol do Coritiba Foot Ball Club e do Atlético Paranaense. Entretanto no final de 2005, o Grupo Bandeirantes anunciou a instalação da recém-criada BandNews FM em Curitiba, na mesma frequência da antiga 96 Rock, essa notícia deixou muitos ouvintes indignados e. mais uma vez, "orfãos" do segmento Rock, na capital paranaense, já que algo semelhante ocorreu com a antiga Estação Primeira FM e com a Alternativa FM, que foram substituídas, respectivamente, pela rádio CBN, em 1995, e a evangélica Rádio Novo Tempo, em 1996. 

Porém, em 2 de janeiro de 2005, a emissora voltou, dessa vez na frequência 91.3 MHz, e rebatizada com o nome 91 Rock. Até hoje a emissora mantem o segmento Rock no ar, além de promover e divulgar eventos, e incentivar a cultura musical curitibana. A antiga frequência da emissora (91.3 MHz), anteriormente, pertencia à rádio Transamérica Hits.

Principais Locutores 
Os principais locutores que fizeram parte da antiga 96 Rock e da 91 Rock:                                                                                                                                                                                                                                                  
 Helen Marie        
 Andre W.
 Maurício Singer, o Mauricião
 Flavinha Rocha
 Mauro Mueller
 Sandra Carraro
 Eliandro Santana
 Soundman Pako
 Leo Bechtloff
 Carol Domingues
 Margot Brasil
 Cris "Cris Caixinhos"
 Beto Toledo
 Bruno Vilani
 Voz Padrão da 91 Rock Gilson Sodré                                                         •  Juliana V. Erthal (Âncora do Social Rock)

Extinção em FM 
À meia noite do dia 25 de novembro de 2011, a emissora saiu do dial para dar lugar a reinauguração da Rádio Mix de Curitiba, nos 91.3 MHz, da rádio 91 Rock. Com isso, a emissora que será antecessora da nova rádio passa a transmitir apenas via internet com o slogan "91 Rock - sem limites na web."

Atualmente 
Hoje, a emissora 91 Rock continua no ar, resistindo aos vários novos segmentos que dominaram a cultura do Brasil e tentando manter acesa a chama do bom e velho Rock'n'Roll, através de suas transmissões na web. A 91 Rock mantém, em sua programação atual, durante 24 horas por dia, os grandes clássicos do Rock e os nomes das bandas mais influentes da nova geração.

Como ouvir a rádio 91 Rock 
Para ouvir a rádio 91 Rock pela Internet, basta acessar o website oficial da emissora: http://91rock.com.br; ou acessar o aplicativo Tune In™; ou acessar as redes sociais da emissora, como o Facebook e o Twitter.

Rock & News, Radio
Rock & News, Radio
Rock & News, Radio
Estações de rádio fundadas em 1997
Estações de rádio extintas em 2011
Fundações no Paraná em 1997